Пот, Потт () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма.
 Пол Пот (19 травня 1925 — †15 квітня 1998) — володар Камбоджі, лідер Червоних кхмерів .
 Шаннон-Пот — озеро у графстві Каван, Ірландія